Rusák může být
 Etnofaulismus (neoficiální pojmenování) pro Rusa či Sověta 
viz též Moskal
 příjmení
 Edvárd Rusák, maďarský fotbalista
 Rusák (film) - studentský film Efima Groutskiho
 jiný název pro Ruský vrch – pietní místo v brněnské městské části Brno-Komín
 jiné jméno pro rybník Chomýž I. ve vesnici Chomýž, součásti města Krnova
 slangový výraz používaný rybáři pro amura bílého i některé další ryby, které se do Česka rozšířily z východu
 souhrnné označení pro některé odrůdy česneku
 hovorové označení pro morče nebo králíka s tzv. ruskou kresbou